AQB – codice aeroportuale IATA per l'aeroporto di Santa Cruz del Quiché
 AQB – sigla inglese per "quantizzazione adattativa all'indietro" (Adaptive Quantization with Backward estimation), opposta a AQF, per "quantizzazione adattativa in avanti" (Adaptive Quantization with Forward estimation)